Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Crystal Palace Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Roy Hodgson
 Allenatore in seconda: Kevin Keen
 Preparatore dei portieri: Dean Kiely
 Preparatori atletici:

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019